Dubrava je běžně užívané pojmenování v zemích bývalé Jugoslávie. Jde o obdobu českého názvu Doubrava a pochází od slova dub. Podobné označení je Dúbrava, používané především na Slovensku. Ve Slovinsku je místo názvu Dubrava hojně užíván název Dobrava.

Bosna a Hercegovina
Dubrava (Kalinovik) – vesnice v opčině města Kalinovik
Dubrava Nova – vesnice v opčině města Čelinac
Dubrava Stara – vesnice v opčině města Čelinac

Černá Hora
Dubrava (Pljevlja) – vesnice v opčině města Pljevlja

Chorvatsko
Dubrava (Chorvatsko) – vesnice a správní středisko stejnojmenné opčiny v Záhřebské župě
Donja Dubrava – vesnice a správní středisko stejnojmenné opčiny v Mezimuřské župě
Dubrava (Omiš) – vesnice v opčině města Omiš ve Splitsko-dalmatské župě
Dubrava (Ston) – vesnice v opčině Ston v Dubrovnicko-neretvanské župě
Dubrava (Záhřeb) – čtvrť v Záhřebu, oficiálně dělená na části Donja Dubrava a Gornja Dubrava
Dubrava kod Šibenika – vesnice v opčině města Šibenik v Šibenicko-kninské župě
Dubrava kod Tisna – vesnice v opčině Tisno v Šibenicko-kninské župě
Dubrava Križovljanska – vesnice v opčině Cestica ve Varaždinské župě
Dubrava Pušćanska – vesnice v opčině Pušća v Záhřebské župě
Dubrava Samoborska – vesnice v opčině města Samobor v Záhřebské župě
Dubrava Zabočka – vesnice v opčině města Zabok v Krapinsko-zagorské župě
Brloška Dubrava – vesnice v opčině města Otočac v Licko-senjské župě
Gornja Dubrava – vesnice v Mezimuřské župě, součást opčiny Gornji Mihaljevec
Noskovačka Dubrava – vesnice ve Viroviticko-podrávské župě, součást opčiny Gornji Mihaljevec

Kosovo
Dubrava (Dečani) – vesnice v opčině města Dečani
Dubrava (Istok) – vesnice v opčině města Istok
Dubrava (Kačanik) – vesnice v opčině města Kačanik
Dubrava (Suva Reka) – vesnice v opčině města Suva Reka

Srbsko
Dubrava (Bojnik) – vesnice v opčině města Bojnik
Dubrava (Ivanjica) – vesnice v opčině města Ivanjica
Dubrava (Knić) – vesnice v opčině města Knić
Dubrava (Kuršumlija) – vesnice v opčině města Kuršumlija
Ravna Dubrava – vesnice v opčině města Gadžin Han

Související názvy
Doubrava
Doubravka
Dúbrava
Dobrava
Dubrave